Салливан, Патриция ():
  (?) — лидер современного движения «Чаепитие».
  (1939—2009) — канцлер Университета Южной Калифорнии в Гринсборо (1995—2008).